

Sigle
 National Research Council – agenzia governativa canadese che conduce ricerche scientifiche e sviluppo
 National Research Council – organizzazione scientifica statunitense
 Nuclear Regulatory Commission – organismo responsabile della sicurezza nucleare degli Stati Uniti

Codici 
 NRC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Naval Auxiliary Landing Field, Crows Landing (California), Stati Uniti

Altro 
NRC Handelsblad – Quotidiano dei Paesi Bassi

Note